Vicente Seguí García, futbolista valencià.
 Vicente Seguí Porres, cantant valencià.